Huehuetenango – miasto w Gwatemali
 Huehuetenango – departament Gwatemali